Алекса́ндр Руде́нко:
 Руденко, Александр Александрович (род. 1999) — российский футболист.
 Руденко, Александр Елисеевич (1919—1999) — Герой Советского Союза.
 Руденко, Александр Иванович (1944—1992) — советский учёный, физик.
 Руденко, Александр Константинович (1910—1964) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Руденко, Александр Максимович (1907—1976) — артист балета, солист Большого театра.
 Руденко, Александр Прокофьевич (1925—2004) — советский и российский химик, автор теории открытых автокаталитических систем.
 Руденко, Александр Станиславович (род. 1993) — российский футболист.